Intimate partner violence - Violência entre parceiros íntimos.
Instituto Politécnico de Viseu - Estabelecimento de ensino superior da cidade de Viseu.